Il singolare dell'ATP Praga 1996 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Bohdan Ulihrach era il detentore del titolo, ma ha perso in finale 7–5, 1–6, 6–3 contro Evgenij Kafel'nikov.

Teste di serie

  Thomas Enqvist (primo turno)
  Evgenij Kafel'nikov (campione)
 n/a
  Marc Rosset (primo turno)

 Bohdan Ulihrach (finale)
 Daniel Vacek (quarti di finale)
 Filip Dewulf (primo turno)
 Javier Sánchez (quarti di finale)

Qualificazioni

Tabellone

Note 
 

ATP Praga 1996
ATP Tour 1996